Do startu w fazie grupowej uprawnione były 32 drużyny (w tym 10 zwycięzców rundy play-off). Losowanie odbyło się 27 sierpnia 2015 roku w Monako. W jego trakcie zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda, ponadto do jednej grupy nie mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji oraz – ze względu na trudną sytuację polityczną – zespoły z Rosji i Ukrainy.

Wszystkie zespoły grały ze sobą dwukrotnie w systemie mecz-rewanż. Po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do fazy pucharowej rozgrywek, drużyny z 3. miejsc zagwarantowały sobie prawo gry w 1/16 finału Ligi Europy UEFA.

Podział na koszyki 
Począwszy od tego sezonu wprowadzono zmiany w rozstawieniu pierwszego koszyka. Nie zmieniło się to, iż obrońca pucharu () został automatycznie przydzielony do najmocniejszego koszyka. Nowością jest, że oprócz niego znajdowali się także mistrzowie 7 najsilniejszych lig europejskich, z tym, że w tym sezonie FC Barcelona jest także mistrzem kraju, więc w pierwszym koszyku znajdował się mistrz ósmej federacji. Drużyny w pozostałych trzech koszykach tradycyjnie rozstawiono według aktualnego współczynnika UEFA. W trzecim koszyku znalazł się zwycięzca Ligi Europy UEFA z poprzedniego sezonu, .

OT Obrońca pucharu.
KM Kwalifikacje mistrzowskie
KN Kwalifikacje niemistrzowskie
LE Zwycięzca Ligi Europy, który od sezonu 2015/2016 ma zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Grupy 

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Klasyfikacja strzelców

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Liga Mistrzów UEFA (2015/2016)